Эрминия — персонаж рыцарской поэмы Торквато Тассо.
 (705) Эрминия — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу X.